Уикипедия на кюрдски език () е раздел на кюрдски език в Уикипедия. Проектът започва работа през януари 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Кюрдски езици
Кюрдски език